Мартін Родрігес () — іспаномовне повне ім'я.

Відомі носії:
  (1771) — аргентинський політик
 Мартін Родрігес (1969) — аргетинський тенісист
 Мартін Родрігес (1968) — перуанський футболіст
 Мартін Родрігес (1970) — уругвайський футболіст
 Мартін Родрігес (1985) — уругвайський футболіст
 Мартін Родрігес (1989) — уругвайський футболіст
 Мартін Родрігес (1994) — чилійський футболіст

Див. також 

 Мартін
 Родрігес